Iziaslav Iaroslavovitch (en  et en ), dit , est un Grand-prince de la Rus' de Kiev de la dynastie des Riourikides (né en 1024 à Novgorod et mort le  à Nijyn), qui régna de 1054 à 1068, puis de 1069 à 1073 et enfin de 1076 à 1078.

Fils de Iaroslav le Sage et d'Ingigerd de Suède, il est également Prince de Turov de 1045 à 1052, ainsi que de Novgorod de 1052 à 1054.

Biographie 
Né en 1024,  est l'aîné des fils survivants de Iaroslav le Sage et d'Ingigerd de Suède et devient Grand-prince de Kiev en 1054.

Les débuts de son règne sont marqués par la lutte incessante entre lui et un lointain cousin descendant de son arrière-grand-père Vladimir le Grand, le prince de Polotsk Vseslav « le Sorcier », fils de Briatchislav de Polotsk, qui, mécontent d'avoir été évincé de la succession au trône de Kiev, se met à faire un grand nombre de raids, massacres et pillages dans le nord (incendiant notamment Novgorod en fin 1066).
Pour éviter la propagation de ces pillages,  et ses frères parvinrent à s'unir pour marcher vers Polotsk. Ils mettent tout d'abord Minsk à sac pour ensuite écraser Vseslav à la bataille de la rivière Nemiga le . Iziaslav n'entre pas dans Polotsk, et propose quatre mois plus tard des pourparlers de paix avec son cousin, lui promettant qu'il ne lui serait fait aucun mal. Au mois de juin, Vseslav le rencontre et Iziaslav rompt son serment, le capture avec ses deux fils et le fait prisonnier à Kiev.

En 1068, il entre en guerre contre le peuple nomade des steppes des Polovtses, et perd une bataille importante sur la rivière Alta (ce qui fait fuir de Kiev plusieurs princes). Les Kiéviens, revanchards et désabusés par cet évènement, demandent alors à Iziaslav à travers le veche de réarmer la population pour retourner se battre contre les Polovtses et se venger. Devant le refus d'Iziaslav, la population s'insurge et fait fuir le grand-prince vers la Pologne. Vseslav est libéré et appelé à régner sur Kiev.

L'année suivante, Iziaslav revient avec une armée de Polonais et recouvre son trône, mais est de nouveau expulsé de Kiev en 1073, à l'issue d'une guerre malheureuse contre ses frères  et . Il doit à nouveau se réfugier en Pologne, puis dans le Saint-Empire romain germanique. Mais il n'obtient pas l'appui de l'empereur  et se tourne donc vers le pape  (lui-même en différend avec l'empereur à cause de la Querelle des investitures) pour demander le . Il lui offre le psautier de Gertrude. Le pape écrit deux brefs d'admonestation, l'un au roi de Pologne et l'autre à Sviatoslav de Kiev.

En 1076, à la mort de Sviatoslav, il retourne à Kiev et se réconcilie avec  qui l'aide à remonter sur le trône. Le , il est tué dans un combat.

Famille

Unions et descendance 
Il avait épousé en 1043 Gertrude, fille de , qui mourut le  (ou 1118) et dont il eut :
 Iaropolk, prince de Tourov et de Pinsk ;
 Eupraxia, qui fut mariée en 1088 à Mieszko Bolesławowic, fils de .

De Gertrude ou d'une autre femme, il eut : 

 , grand-prince de Kiev ;
 Mstislav (?–1069), Prince de Novgorod (1054-1067), qu'il perdit au profit de Vseslav de Kiev.

Ancêtres

Galerie

Notes et références

Annexes

Bibliographie 
 Francis Dvornik, Les Slaves : histoire et civilisation, de l'Antiquité aux débuts de l'Époque contemporaine. Éditions du Seuil Paris (1970) « La Russie de Kiev » 171-228.

Articles connexes 
 Liste des souverains de Kiev

Liens externes 

Iziasav01
Iziasav01
Iziasav01
Iziasav01
Iziasav01
Iziasav01
Iziasav01
Prince de Novgorod